Ramdas ist der Familienname folgender Personen:

 Anil Ramdas (1958–2012), surinamisch-niederländischer Journalist und Kolumnist
 Kamalini Ramdas, britische Managementwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Samartha Ramdas (1608–1682), Heiliger des Hinduismus